Svenska Superligan 2016/2017 var Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2016/2017. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och de två sista flyttades ner till Allsvenskan.

Iksu blev svenska mästare efter att ha besegrat KAIS Mora IF i finalen.

Grundserien

Tabell

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av fem matcher. Finalen avgjordes i en match som spelades den 22 april 2017 i Globen, Stockholm.

Källor

Externa länkar
 Svenska superligan

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2016
Innebandysäsongen 2016/2017
2016/2017